

Toponymie

 Retków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Retków, un village de la voïvodie de Mazovie